Houx (België), een voormalige gemeente die nu behoort tot de Namense gemeente Yvoir.
Houx (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Eure-et-Loir.